Meidengroep: muzikale groep, bestaande uit vrouwelijke tieners.
 Boyband: popgroep die bestaat uit mannelijke tieners. 
 Tienergroep (religie): groep tieners die bijeenkomen binnen een lokale religieuze gemeenschap.
 In sport: leeftijdsgroep die samen een bepaalde sport beoefenen.
 Een gespreksgroep bij een Centrum voor Jeugd en Gezin.
 Een groep juveniele en ongepaarde vogels (gebruikt voor o.a. eksters).